La stagione 1959-1960 è stata la cinquantasettesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Brian Clough del Middlesbrough con 39 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Aston Villa e Cardiff City e  promosse in First Division 1960-1961.
  Hull City e  Bristol City retrocesse in Third Division 1960-1961.

Voci correlate
First Division 1959-1960
Third Division 1959-1960
FA Cup 1959-1960
FA Charity Shield 1959-1960

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960